Tjocknäbbad rävsparv (Passerella megarhyncha) är en fågel i familjen amerikanska sparvar inom ordningen tättingar. Den behandlas ofta som en del av Passerella iliaca som då har det svenska trivialnamnet rävsparv.

Kännetecken

Utseende 
Liksom alla rävsparvar, ofta behandlade som en och samma art, är den en stor (15-18 cm) och kraftig sparv med runt huvud. Tjocknäbbad är relativt långstjärtad med, som namnet avslöjar, mycket kraftigt näbb. Fjäderdräkten är grå ovan med rödaktiga vingar och stjärt och endast svagt tecknade eller inga vingband. Undersidan är svartfläckig på vit botten, dock i mindre utsträckning än liknande skifferrävsparven.

Läten 
Sången liknar övriga rävsparvar, klar och ringande, medan kätet är ett ljust gnisslande "teep" likt kaliforniensnårsparv.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer i sydvästra Oregon och Kalifornien i västra USA. Den behandlas antingen som monotypisk eller delas in i fyra underarter med följande utbredning:
 Passerella megarhyncha megarhyncha – västra USA från sydvästligaste Oregon söderut till centrala och norra Kalifornien inklusive Sierra Nevada; utanför häckningstid i centrala och södra Kalifornien söderut till nordvästligaste Mexiko (nordvästra Baja California)
 Passerella megarhyncha brevicauda – inre delarna av norra kustbergskedjan i Kalifornien söderut till Colusa County; utanför häckningstid i centrala och södra kustnära Kalifornien
 Passerella megarhyncha monoensis – Sierra Nevadas östra sluttning i östcentrala Kalifornien; utanför häckningstid i centrala inre och södra kustnära Kalifornien samt nordvästra Baja California
 Passerella megarhyncha stephensi – Södra Sierra Nevada i södra Kalifornien; utanför häckningstid på lägre nivåer i södra Kalifornien

Arten betraktas ofta som en underart till P. iliaca.

Familjetillhörighet 
Tidigare fördes de amerikanska sparvarna till familjen fältsparvar (Emberizidae) som omfattar liknande arter i Eurasien och Afrika. Flera genetiska studier visar dock att de utgör en distinkt grupp som sannolikt står närmare skogssångare (Parulidae), trupialer (Icteridae) och flera artfattiga familjer endemiska för Karibien.

Levnadssätt 
Fågeln hittas i olika täta buskrika miljöer, ofta utmed vattendrag. Födan består av insekter under häckningstid, vintertid mestadels frön och bär. Den häckar från mitten av maj till mitten av juli och lägger förmodligen endast en kull.

Status och hot 
Arten har ett stort utbredningsområde, men tros minska i antal, dock inte tillräckligt kraftigt för att den ska betraktas som hotad. Internationella naturvårdsunionen IUCN listar arten som livskraftig (LC).

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Amerikanska sparvar
Fåglar i nearktiska regionen